Het WTA-tennistoernooi van Shanghai (officieel Kiwi Open) van 2001 vond plaats van 8 tot en met 14 oktober 2001 in de Chinese havenstad Shanghai. Het was de vijfde editie van het vrouwen­toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­buiten­banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Meghann Shaughnessy was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Monica Seles uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Australische Nicole Pratt in twee sets. Seles wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Peking/Shanghai op haar naam te schrij­ven. Het was haar 51e WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Lilia Osterloh en Tamarine Tanasugarn had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Tanasugarn speelde samen met Evie Dominikovic, met wie zij de finale bereikte.

Het Sloveense eerste reekshoofd, Tina Križan en Katarina Srebotnik, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Liezel Huber en Lenka Němečková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Tamarine Tanasugarn en Evie Dominikovic in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Zuid-Afrikaanse Huber had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Tsjechische Němečková geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Shanghai 2001
Shanghai
Sportevenement in Shanghai